Полосу́хин — русская фамилия; имеет женскую форму Полосухина.

Известные носители 
 Полосухин, Александр Порфирьевич (1901—1965) — советский физиолог.
 Полосухин, Виктор Иванович (1904—1942) — советский офицер, полковник, командир 32-й Краснознаменной Саратовской стрелковой дивизии.
 Полосухин, Леонид Николаевич (1901—1967) — генерал-майор артиллерии.
 Полосухин, Порфирий Порфирьевич (1910—1971) — рекордсмен-воздухоплаватель и парашютист.

Персонажи 
 Афанасий Полосухин — главный герой фильма «Семь нянек» в исполнении Семёна Морозова.